Guillermo César Gómez, 1962 escritor y pintor argentino
«Guillermo Gómez» puede referirse a:
 Guillermo Gómez Gil (1862-1942), pintor español.
 Guillermo Gómez Windham (1874-1957), escritor filipino.
 Guillermo Gómez Platero (1922-2014), arquitecto uruguayo.
 Guillermo Gómez Martínez-Conde (1928-2016), político español.
 Guillermo Gómez Rivera (1936-), escritor filipino.
 Guillermo Gómez-Peña (1955-), artista mexicano.